Ніжин — районний центр Ніжинського району Чернігівської області.
 Ніжин — авіабаза у місті Ніжин.
 Ніжин — автовокзал «Ніжин», розміщено поблизу залізничної станції «Ніжин».
 Ніжин — вузлова пасажирська та вантажна залізнична станція у місті Ніжин.
 Ніжин — аматорський футбольний клуб з міста Ніжина.